137-й гаубичный артиллерийский Краснознамённый полк, также мог называться 137-й гаубичный артиллерийский полк Резерва Главного Командования или 137-й гаубичный артиллерийский полк большой мощности — воинская часть Вооружённых Сил СССР в Великой Отечественной войне.

История 
Полк сформирован в г. Чугуеве 21 декабря 1931 года, получив наименование «Чугуевская учебная батарея» с подчинением непосредственно начальнику артиллерии Украинского военного округа. С июня 1933 года с полка снимается условное наименование «Чугуевская учебная батарея» и используется наименование 137 артиллерийский полк РГК. При разделении Украинского военного округа полк входит в состав Харьковского военного округа.

В 1931 году полк наряду с другими частями и соединениями участвовал в постройке Харьковского тракторного завода. В 1933 году личный состав полка участвовал в постройке Харьковского паровозостроительного завода, за что был награждён Красным знаменем.

Полк принимал участие в Польском походе 1939 года, Зимней войне 1939—1940 гг. и в Прутском походе 1940 года.

Участие в Польском походе: 7 сентября 1939 года полк отмобилизовыввается и формирует дополнительно два полка — из 1-го дивизиона формируется 330 гап БМ, из 2-го дивизиона — 331 гап БМ. 3-й дивизион, штабная батарея полка и парковая батарея переформировались в 137 гап БМ. Сформированные полки убыли для участия в операции по присоединению Западной Украины и Западной Белоруссии: 330 гап БМ — 18 августа, а 137 гап БМ — 25 сентября 1939 года. В пути 137 гап БМ получил распоряжение сосредоточиться г. Проскуров. К 5 сентября полк сосредоточился в г. Проскурове, к 19 октября 1939 года — по приказанию начальника артиллерии КОВО полк сосредоточился в г. Винница, совершив 125-километровый марш полком.

Участие в Зимней войне: 21 декабря 1939 года полк получил приказ командующего КОВО о подготовке к отправке на Северо-Западный фронт. Полк доукомплектовывается личным составом из 331 гап БМ (г. Житомир), тракторами, машинами и прицепами из 330 гап БМ (г. Дубно), 331 гап БМ, автобатальонов (ст. Казатин) и 450 склада НКО (г. Тернополь). С 5-го по 10 января 1940 года полк 11-ю эшелонами следует со ст. Винница до ст. Териоки. К 15 января полк в полном составе поступает в распоряжение командующего 7-й Армией. 25 января полк переходит в подчинение командующему 13-й Армией. С 5 февраля по 16 марта 1940 года полк принимает участие в боевых действиях. 19-26 апреля 1940 года полк производит погрузку на ст. Лейпясуо переезжает в г. Винницу.

Участие в Прутском походе: 10 июня 1940 года 137 гап БМ получает приказ командира 37 СК об участии в присоединении Бессарабии. С 23 по 28 июня 1940 года полк занимает боевой порядок на участке 80 сд 40 СК 8 Армии, проводит полное оборудование опорных и наблюдательных пунктов, ведёт разведку в готовности к открытию огня. 28 июня 1940 года согласно приказу свёртывает боевой порядок. 19 июля 1940 года своим ходом следует в лагерь Юзвин, совершая 180-километровый марш и к 23 июля в полном составе сосредотачивается в лагере.

Стоит отметить, что после передачи личного состава и техники, 331-й гап БМ был переформирован в гап РГК со 152-мм МЛ-20 и только к июлю 1940 года вновь стал гап БМ.

К началу Великой отечественной войны в четырёхдивизионном полку на вооружении состояли 24 203-мм орудия Б-4. На 22 июня 1941 года дислоцируется в Виннице. На второй день войны из состава полка выделен 515-й гаубичный артиллерийский полк

В действующей армии во время Великой Отечественной войны с 25 июня 1941 по 25 августа 1941 и с 4 декабря 1941 по 8 ноября 1942 года.

На 1 июля 1941 года находится во фронтовом резерве в Виннице, начал выдвижение, к утру 2 июля 1941 года достиг Луки Барские. К 9 июля 1941 года занял вблизи Днестра, ведёт там боевую деятельность. На 22 июля 1941 года полк получил приказ сосредоточиться в районе восточнее Соболевки и начать отход.

На 6 августа 1941 года находится на привале в районе села Давыдов Брод, имея задачей отступать в район Степовой.

На 13 августа 1941 года полк занял боевой порядок в районе Водяное — Каменка-Днепровская с задачей прикрывать огнём переправы на Днепре в направлениях Беленькое, Никополь. 25 августа 1941 года снят с позиций и переправлен в тыл.

В конце ноября 1941 года направлен на Волхов, где обеспечивает артиллерийскую поддержку войскам Волховского фронта на заключительном этапе наступления от Тихвина и в ходе всей Любанской операции, в частности ведёт обстрел укреплённой полосы в районе Любцы, Копцы. В апреле 1942 года из состава полка выделен 1196-й гаубичный артиллерийский полк. Осенью 1942 года поддерживает советские войска в ходе Синявинской операции. В конце октября 1942 года вновь отведён в тыл.

В июле 1943 года обращён на формирование 120-й гаубичной артиллерийской бригады.

Подчинение

Командиры 
 полковник Фёдоров Георгий Иванович (с декабря 1931 года по август 1939 года)
 майор Самборский Кирилл Никитович (с августа 1939 года по август 1940 года)
 майор Лебедев (с августа 1940 года).

Награды и наименования

Отличившиеся воины полка

Известные люди из состава полка 
 Тетерин, Евгений Ефимович, артиллерист-разведчик, впоследствии Народный артист РСФСР

Примечания

Ссылки 
 Справочники на Солдат.ру
 Перечень № 13 артиллерийских, миномётных, зенитно-пулемётных полков и полков ПВО железнодорожных составов входивших в состав действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941—1945
 Заброшенный военный городок 120-й гвардейской Сталинградской Краснознамённой ордена Суворова II степени артиллерийской бригады

Гаубичные артиллерийские полки СССР в Великой Отечественной войне
Воинские части и формирования, созданные в 1931 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1943 году